Die Liste ist in dieser Form inkonsistent und daher unbrauchbar. „MEZ“ wird teilweise als „UTC+1“ interpretiert, teilweise als „die in Mitteleuropa gültige Zeit“.  --Asdert (Diskussion) 11:29, 29. Nov. 2012 (CET)

Diese Liste zeigt die Zeitverschiebung der Regionen der Welt gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ).

Einzelnachweise 

!
Zeitverschiebungen gegenüber CET
Zeitverschiebungen gegenuber MEZ